Biolay ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Biolay (* 1973), französischer Sänger, Multiinstrumentalist, Komponist, Arrangeur, Produzent, Schauspieler
 René Biolay (1902–1945), französischer Autorennfahrer